Янко Равник (; 7 марта 1891, Бохиньска Бистрица, Австро-Венгрия (ныне Словения) — 2 сентября 1981 , Любляна, СФРЮ) — словенский и югославский , , , профессор, , , , .

Биография 
Обучался музыке в Пражской консерватории. После возвращения в Любляну стал первым концертмейстером и дирижёром Люблянской оперы.

С 1919 по 1939 год преподавал игру на фортепиано в Люблянской консерватории, затем до 1968 г. — в Музыкальной академии в Любляне, был деканом. В числе его известных учеников — пианист Боян Адамич.

Как композитор создал фортепианные произведения, песни, а также сочинял духовную музыку, в том числе, реквием.

Будучи режиссёром, оператором и продюсером в 1931 году снял первый словенский художественный фильм «V kraljestvu Zlatoroga».

Автор нескольких документальных фильмов, включая «Открытие памятника Наполеону в Любляне» (1929) и показ празднования 120-летия основания иллирийских провинций в Любляне.

Награды 
 Премия имени Франце Прешерна

Примечания

Ссылки 
 
 Janko Ravnik